Голупчарке (}) је широко распрострањени ред птица летачица, који обухвата само једну породицу — голубове (-{Columbidae}-). Раније су се у овај ред сврставале породица саџа (-{Pteroclididae}-), која је данас у засебном реду, и породица додовки (-{Raphidae}-), која се сматра потпородицом голубова.

Спољашње везе 

Голупчарке